Yandex Pay — платёжный сервис компании «Яндекс». Запущен 10 марта 2021 года.

Позволяет оплачивать покупки банковской картой без ввода данных. В целях безопасности они хранятся в зашифрованном виде в аккаунте «Яндекса». Для безналичной оплаты нужно выбрать ранее сохранённую в личном кабинете карту.

Пользователям необходимо привязать карту к аккаунту на «Яндексе». Есть возможность использования сразу нескольких карт. Сервис работает только на сайтах в большинстве популярных браузеров.

Полный набор функций доступен для совершеннолетних пользователей. Система работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков.

История 
10 марта 2021 был создан официальный сайт сервиса «Yandex Pay».
В первые три дня появилась возможность оформить заказ через систему на таких крупных сайтах, как Lamoda, Sela, Zarina, Love Republic.

Примечания 

Электронные платёжные системы
Безналичные расчёты
Платёжные системы
Электронная коммерция
Мобильная коммерция
Яндекс
Появились в 2021 году в России